Елжас Талгатулы Сарбай () — казахстанский футболист, защитник казахстанского клуба «Кыран».

Клубная карьера 
Начал карьеру в 2015 году в составе дубля «Кайсара». Со сдедующего года начал выступать за фарм-клубы — «Байконур» и «Кайсар М» в Первой и Второй лигах Казахстана соответственно. В чемпионате Казахстана дебютировал 27 ноября 2020 года в матче против «Кызыл-Жара» (1:2).

Карьера в сборной 
Провёл шесть игр за юношескую сборную Казахстана до 18 лет и один матч за молодёжную сборную до 21 года.

Клубная статистика

Примечания 

Футболисты Казахстана
Игроки сборной Казахстана по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Байконур»
Игроки ФК «Кайсар-М»
Игроки ФК «Кайсар»